

Населені пункти:
 Коломійцеве — Дніпропетровська область, Криворізький район
Селища:
 Коломійцеве'' — Дніпропетровська область, Тернівський район, Криворізька міська рада
 Коломійцеве — Чернігівська область, Прилуцький районЗалізниця: Коломійцеве''' — роз'їзд Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Коломійцеве Озеро
 wikt:Коломійцеве